Fenouillet (Haute-Garonne)
 Fenouillet (Pyrénées-Orientales)
ook:
Fenouillet-du-Razès, Aude